NEP má více významů:

 Mezinárodní poznávací značka státu Nepál;
 Nová ekonomická politika v sovětské historii;
 Ekvivalentní šumový výkon (zkratka z anglického Noise-equivalent power).